Das Arrondissement Sarrebourg-Château-Salins ist eine Verwaltungseinheit des Départements Moselle in der französischen Region Grand Est. Der Standort der Unterpräfektur ist die Stadt Sarrebourg.

Geografie 
Das Gebiet des Arrondissements Sarrebourg-Château-Salins hat eine Fläche von 1.966,87 km². Es umfasst weite Teile des Regionalen Naturparks Lothringen vom Tal der Seille im Westen über das Seengebiet um den Étang de Gondrexange und den Linderweiher und das obere Saartal bis zu den nordwestlichen Ausläufern der Vogesen im Osten. Im Norden grenzt das Arrondissement an die Arrondissements Forbach-Boulay-Moselle und Sarreguemines, im Osten an das elsässische Département Bas-Rhin, im Süden und Südwesten an das Département Meurthe-et-Moselle und im Nordwesten an das Arrondissement Metz.

Geschichte 
Am 1. Januar 2016 wurde das Arrondissement Sarrebourg-Château-Salins durch Zusammenschluss der ehemaligen Arrondissements Château-Salins und Sarrebourg neu gebildet.

Kantone 
Das Arrondissement besteht aus den drei Kantonen:
 Le Saulnois (mit 128 von 135 Gemeinden)
 Phalsbourg
 Sarrebourg

Gemeinden 
Die Gemeinden des Arrondissements Sarrebourg-Château-Salins sind:

Belege

Weblinks 
 Arrondissementsänderungen im Département Moselle (französisch)

Département Moselle
Sarrebourgchateausalins